In 2014 werd het zesde Campeonato Brasileiro Série D gespeeld. Het is het vierde hoogste niveau in het Braziliaanse voetbal, net onder de Série C. Uitzonderlijk namen er dit jaar 41 clubs deel, waarvan er vier zich plaatsen voor de Série C van 2015. De competitie werd gespeeld van 19 juli tot 16 november, Tombense werd kampioen.

Format
Het format bleef hetzelfde als dat van vorig jaar. De veertig teams werden verdeeld over acht groepen van vijf, behalve groep A1 waar er zes teams waren. De top twee stootte door naar de knock-outfase. De winnaars van de kwartfinale kwalificeerden zich voor de Série C. Aangezien er geen Série E was, was er geen degradatie, maar clubs moesten zich het volgende jaar opnieuw kwalificeren voor de Série D via hun staatskampioenschappen.

Groepsfase

Groep A1

Groep A2

Groep A3

Groep A4

Groep A5

Villa Nova kreeg 14 strafpunten omdat ze een niet-speelgerechtigde speler opgesteld hadden.

Groep A6

Groep A7

Groep A8

Knock-outfase
Bij gelijkspel na twee wedstrijden met dezelfde score worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série D
Braziliaans competitievoetbal 2014